Ел Рескате има више значења:

 Ел Рескате (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рескате (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рескате (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рескате (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рескате (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику